Ба́бель — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Бабель, Балаж (род. 1950) — католический прелат, архиепископ Калочи-Кечкемета с 25 июня 1999 года.
 Бабель, Валентина Григорьевна (род. 1929) — советский учёный, специалистка по трению механизмов.
 Бабель, Исаак Эммануилович (1894—1940) — русский советский писатель, переводчик, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.

 Бабел, Райан (род. 1986) — профессиональный голландский футболист.
 Бабель — до 1945 г. название села Озёрное в Измаильском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Бебель
 Бабел